Villa Vimercati Sanseverino a Vaianello.
Villa Vimercati Sanseverino detta il Palazzo a Vaiano Cremasco.

Altre architetture
Palazzo Vimercati Sanseverino a Crema.